1146 км, 1146-й киломе́тр — топоним на Украине.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 1146 км — остановочный пункт на линии Рутченково — Волноваха, Донецкая железная дорога. Код 480626
 1146 км — остановочный пункт, Приднепровская железная дорога (Запорожская область). Код 461953